O Al-Wehda Sports Club é um clube de futebol com sede em Aden, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1929.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 3 (1976, 1988 e 1989)
  Copa do Iêmen do Sul: 1 (1984)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1929